David S. Jackson (1813–1872) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 David Jackson (1934–2005) – brytyjski aktor
 David Jackson (ur. 1947) – angielski muzyk
 David Jackson (ur. 1949) – ugandyjski bokser, olimpijczyk
 David Jackson (ur. 1976) – amerykański bokser, olimpijczyk
 David Jackson (ur. 1986) – amerykański koszykarz